Argilly  és una població i comuna francesa de la regió de Borgonya - Franc Comtat, departament de Côte-d'Or, en el districte de Beaune i cantó de Nuits-Saint-Georges.

Demografia

Enllaços externs 

 Institut géographique national 
 INSEE

Referències 

Municipis de la Costa d'Or